bela-vistense – abitanti di Alto Bela Vista
bela-vistense – abitanti di Bela Vista de Goiás
bela-vistense – abitanti di Bela Vista do Maranhão
bela-vistense – abitanti di Bela Vista do Paraíso
bela-vistense – abitanti di Bela Vista
bela-vistense – abitanti di São José da Bela Vista
bela-vistense – abitanti di São Sebastião da Bela Vista